Litoral

Localidades

Littoral (Benim)

Littoral (Camarões)

Desambiguações de topônimos